Escape [] (von  ‚entfliehen‘, ‚flüchten‘) steht für:
 Norwegian Escape, Kreuzfahrtschiff
 Ford Escape, Kompakt-SUV des amerikanischen Automobilherstellers Ford
 Escape-MCP, Computerspiel aus dem Jahr 1983
 Escape (Magazin), Hamburger Lesben-Magazin
 Escape-Mutation oder Fluchtmutation, eine Mutation im Erbmaterial eines Pathogens, die der Umgehung der Immunabwehr dient

Computertechnik:
 Escape-Taste (Kurzwort)
 Escape (Steuerzeichen), ASCII-Steuerzeichen, das von der Escape-Taste erzeugt wird
 Escape-Sequenz
 im Elektronikentwurf (vgl. ECAD) und insbesondere in der Leiterplattenentflechtung die Fähigkeit, alle Signale eines Schaltungelementes erfolgreich zu verdrahten
 Escape-Routing

Filmkunst:
 Escape (1940), Film von Mervyn LeRoy
 Escape (1948), Film des Regisseurs Joseph L. Mankiewicz
 Escape – Vermächtnis der Wikinger, norwegischer Spielfilm von Roar Uthaug aus dem Jahr 2012

Musik:
 Escape (The Piña Colada Song), Lied aus dem Jahr 1979 von Rupert Holmes
 Escape (Album), Album aus dem Jahr 1981 von Journey
 Escape, Album aus dem Jahr 2001 von Enrique Iglesias

Siehe auch:

 Eskapade (Begriffsklärung)